Johann von Löwenstern ist der Name folgender Personen:

* Johann von Löwenstern (Gutsbesitzer) (1716–1781), livländischer Gutsbesitzer
 Johann Elsener von Löwenstern († nach 1676), deutscher Hofbeamter und Militär
 Johann Peter Eduard von Löwenstern (1790–1837), deutsch-baltischer Gutsbesitzer und Offizier